El término Pas hace referencia a varios artículos:

Lugares en España 
 Río Pas, en la comunidad autónoma de Cantabria.
 Comarca del Pas-Miera, valle de los ríos Pas y Miera.
 LIC Río Pas, lugar de Importancia Comunitaria.
 Vega de Pas, municipio cántabro.

Música
 Obrint Pas, grupo musical de Valencia (España).